Szkoły w Tarnowskich Górach – w Tarnowskich Górach znajdują się (i znajdowały się) następujące placówki oświatowe:

Szkoły podstawowe

Istniejące 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach, ul. Stanisława Wyspiańskiego 1 (publiczna)
 Szkoła Podstawowa nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach, ul. Wincentego Janasa 11 (Stare Tarnowice) (publiczna)
 Szkoła Podstawowa nr 10 (im. Marcelego Nowotki) w Tarnowskich Górach, ul. Jana Kochanowskiego 15 (budynek A) i ul. Zaciszna 17 (budynek B, Osada Jana) (publiczna)

Nieistniejące 

 Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Władysława Babireckiego w Tarnowskich Górach, ul. Stanisława Wyspiańskiego 3 (publiczna)
 obecnie: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Wyspiańskiego 1 (skrzydło pod nr 3)
 Szkoła Podstawowa nr 4 (im. Czesława Gogoli) w Tarnowskich Górach, ul. Zaciszna 17 (publiczna)
 obecnie: Szkoła Podstawowa nr 10 (budynek B), ul. Zaciszna 17

Szkoły średnie

Istniejące 

 II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 (tzw. „Staś”) (publiczne)
 Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej im. Karola Goduli w Tarnowskich Górach, ul. Jana III Sobieskiego 5 (tzw. „Ekonomik”) (publiczne)
 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tarnowskich Górach, ul. Henryka Sienkiewicza 6 (publiczne)
 Wieloprofilowy Zespół Szkół w Tarnowskich Górach, ul. Henryka Sienkiewicza 6 (tzw. „Sorbona”) (publiczny)
 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, ul. Karola Miarki 17 (tzw. „Gastronomik”) (publiczny)
 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach, ul. Henryka Sienkiewicza 23 (tzw. „Mechanik”) (publiczny)

Nieistniejące 

 Szkoła Górnicza w Tarnowskich Górach (Szkoła Górnicza w Tarnowskich Górach Górnośląskiego Związku Przemysłowców Górniczo-Hutniczych Z. z. w Katowicach), ul. Karola Miarki 17 (prywatna)
 kontynuator: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 w Katowicach, ul. Mikołowska 131
 budynek: Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach, ul. Miarki 17
Zespół Szkół Zawodowych Zakładów Mechanicznych „Zamet” S.A. w Tarnowskich Górach, ul. Kościelna 34 (Strzybnica) (przyzakładowa)

Szkoły artystyczne

Istniejące 

 Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Tarnowskich Górach, ul. 9 Maja 1 (publiczna)

Szkoły wyższe

Nieistniejące 

 Wydział Zamiejscowy Nauk Społecznych (2005–2012: Wydział Zamiejscowy) w Tarnowskich Górach Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu, ul. Henryka Sienkiewicza 6 (Budynek Główny, budynek 1) i 23 (budynek 2), ul. Kościelna 34 (budynek w Strzybnicy) (niepubliczna)

Nieistniejące szkoły ponadpodstawowe

Gimnazja (1999–2019) 

 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Tarnowskich Górach, ul. Jana III Sobieskiego 5
 obecnie: Szkoła Podstawowa nr 9 (budynek B), ul. Sobieskiego 5
 Publiczne Gimnazjum nr 2 Sportowe w Tarnowskich Górach, ul. Stanisława Wyspiańskiego 3
 obecnie: Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Wyspiańskiego 1 (skrzydło pod nr 3)
 Publiczne Gimnazjum nr 3 w Tarnowskich Górach, ul. Zaciszna 17 (Osada Jana)
 obecnie: Szkoła Podstawowa nr 10 (budynek B), ul. Zaciszna 17
Publiczne Gimnazjum nr 4 w Tarnowskich Górach, ul. Wincentego Janasa 11 (Stare Tarnowice)
obecnie: Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Janasa 11
Publiczne Gimnazjum nr 5, Zespół Szkolno-Przedszkolny w 4 w Tarnowskich Górach, ul. Powstańców Warszawskich 42 (Rybna)
Gimnazjum Specjalne nr 6 w Tarnowskich Górach, ul. Strzelców Bytomskich 7 (publiczne)
Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi, Salezjański Zespół Szkół w Tarnowskich Górach, ul. Jana Śniadeckiego 1 (Repty Śląskie) (niepubliczne)

!
Oświata w Tarnowskich Górach
Tarnowskie Góry